Karassew ist der Familienname folgender Personen:
 Dmitri Alexandrowitsch Karassew (* 1970), russischer Beachvolleyballspieler